IFA, Izraeli Labdarúgó-szövetség
 IFA, Járműgyártó Iparszövetség (Industrieverband Fahrzeugbau), az NDK összes gépkocsigyártójának egyesülése
 IFA, Irish Football Association
 IFA, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung